Cuza Vodă is de naam van meerdere plaatsen in Roemenië, waaronder:

 Cuza Vodă (Botoșani)
 Cuza Vodă (Călărași)
 Cuza Vodă (Constanța)
 Cuza Vodă (Galați)